Eleonora van Portugal en Castilië (1211 - 1231), dochter van Alfonso II van Portugal
 Eleonora van Portugal (1328-1348), een Portugese prinses en koningin van Aragón
 Eleonora van Portugal (1350 - 1386), koningin van Portugal, vrouw van Ferdinand I van Portugal
 Eleonora Helena van Portugal (1436-1467), vrouw van keizer Frederik III van het Heilige Roomse Rijk
 Eleonora van Viseu (1458 - 1525), koningin van Portugal, vrouw van Johan II van Portugal